Ostreoida är en ordning av musslor. Ostreoida ingår i klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Ostreoida 184 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Ostreoida